62 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Cooper Tires British Formula Three International Series) – rozpoczął się 7 kwietnia i zakończył się 30 września po dwudziestu ośmiu rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2012 w sportach motorowych
2012 w Wielkiej Brytanii
2012 we Włoszech
2012 we Francji
2012 w Niemczech
2012 w Belgii